Села:
 Млинівці — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Зборівський район
 Млинівці — Тернопільська область, Кременецький район

 Млинівці — колишнє село поблизу Львова, тепер — складова частина міста Винники Львівської області.
 Великі Млинівці — село Кременецького району Тернопільської області.